Seha steht für:

 Šeḫa, der Name eines Flusses und eines danach benannten Landes in Westanatolien während der Bronzezeit

SEHA steht als Abkürzung für:
 South Eastern Handball Association, siehe SEHA-Liga

Abkürzung